Pump It Up – videogioco
Pump It Up – singolo di Elvis Costello
Pump It Up – singolo di Joe Budden
Pump It Up! – singolo di Danzel